Николай Александрович Ридный (; , ) — украинский художник и кино-режиссёр, один из основателей арт-группы «SOSка».

Биография 
Родился в  году в Харькове. В 2008 году окончил Харьковскую Государственную Академию дизайна и искусств.

Совместно с молодыми художниками Анной Кривенцовой, Беллой Логачёвой и Еленой Полященко открыл в 2005 году в Харькове галерею-лабораторию «SOSка», захватив одноэтажный дом в центре Харькова и устроив в нём нечто, подобное арт-сквоту.

В том же году была создана художественная группа SOSка, в которую, кроме Ридного, вошли Анна Кривенцова и Сергей Попов. В 2009 году группа SOSка выступила кураторами международной выставки «Новая история» в Харьковском художественном музее. Выставка была цензурирована и закрыта единоличным решением директора музея Валентины Мызгиной.

Ридный дважды участвовал в украинском павильоне на Венецианской биеннале: в проекте «Памятник памятнику» (2013) и «Надежда» (2015). В 2015 он также был участником основного проекта Венецианской биеннале «All the World’s Futures» (куратор — ).

С 2016 года Ридный начинает снимать кино. Его фильмы были показаны на кинофестивалях:  (2017), Одесский международный кинофестиваль (2017), Kasseler Doc Fest (2018), DokumentArt (2018) и других.

C 2017 входит в состав редакции онлайн-издания Prostory, где публикует тексты об искусстве и обществе.

Работы находятся в собраниях 
 Пинакотека современности, Мюнхен.
 Музей современного искусства, Варшава.
 Музей Людвига, Будапешт.
 V-A-C foundation, Москва.
Музей современного искусства (Пермь)
 Stella Art foundation, Москва.

Персональные выставки 
 2007 — «Игры патриотов \ Украинская готика» (совм. с Борисом Михайловым). Галерея Коллекция, Киев.
 2012 — «Labor Circle», ЦСИ Уяздовский Замок (project room), Варшава.
 2014 — «Убежище», Центр визуальной культуры, Киев.
 2016 — «Под подозрением», галерея Edel Assanti, Лондон.
 2016 — «Прогноз погоды на вчера», Blockhaus DY10, Нант.
 2018 — «Лицом к стене», галерея Лабиринт, Люблин.
 2019 — «Волк в мешке», галерея Арсенал, Бялосток.

Фильмография 
 2016 — «Серые кони».
 2017 — «НЕТ! НЕТ! НЕТ!».

Семья 
 Ридный, Александр Николаевич — отец, украинский скульптор, Заслуженный деятель искусств Украины.

Примечания

Ссылки 
 Николай Ридный на сайте Bottega Gallery (Киев)
 Николай Ридный. Письмо из Харькова: стрит-артист как сообщник власти

Современные художники Украины
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Художники Харькова